Евдоким — мужское имя византийского происхождения.
 Евдоким Каппадокиянин (IХ ве­к) — святой пра­вед­ный.
 Евдоким (Мещерский) (1869—1935) — деятель обновленчества, обновленческий митрополит Одесский, председатель обновленческого Синода.